Nagoya se poate referi la:

 Municipiul Nagoya, o localitate în Japonia.
 Asteroidul 5909 Nagoya, un corp ceresc numit după municipiul Nagoya.